Tratado de Lima é o nome de vários tratados:

 Tratado de Lima (1848), ou Tratado da Confederação entre as Repúblicas do Peru, Bolívia, Chile, Equador e Nova Granada, assinado em 8 de fevereiro de 1848.
 Tratado de Lima (1865), composto por dois tratados: o Tratado de União e Aliança Defensiva; e o Tratado para a Preservação da Paz, ambos assinados pelos representantes de Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, El Salvador, Guatemala, Venezuela e Peru. Nunca foram ratificados.
 Tratado de Lima (1878), "Tratado para Estabelecimento de Regras Uniformes no Direito Privado Internacional", que foi ratificado apenas pelo Peru e que nunca entrou em vigor.
 Tratado de Lima (1883) que foi um tratado de paz entre Chile e Espanha, de 12 de junho de 1883.
 Tratado de Lima (1929), que substituiu parte do Tratado de Ancón de 1883, e que diz respeito à fronteira Chile-Peru e às províncias de Tacna e Arica.

Desambiguação